Ohnesorg ist der Familienname folgender Personen:

 Aenne Ohnesorg (* 1949), deutsche Bauforscherin
 Benno Ohnesorg (1940–1967), West-Berliner Student
 Franz Xaver Ohnesorg (* 1948), deutscher Musikmanager
 Karl Ohnesorg (1867–1919), deutscher Dirigent und Komponist

Siehe auch:
 Ohnesorge
 Ohnsorg